Сбега — посёлок железнодорожной станции в Могочинском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Сбегинское».

География 
Посёлок находится в юго-западной части района, на левом берегу реки Чёрный Урюм, вблизи места слияние его с рекой Белый Урюм, на расстоянии примерно 93 километров (по прямой) к юго-западу от города Могоча. Абсолютная высота — 527 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с морозной продолжительной зимой и коротким относительно тёплым летом. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 20 — 27 °С (абсолютный максимум — 44 °С). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −28 — −32 °С (абсолютный минимум — −53 °С). Годовое количество осадков — 400—600 мм.

История 
Основана в 1908 году при строительстве Западно-Амурской железной дороги. По состоянию на 1911 год в посёлке действовали школа, санитарный барак и метеостанция.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,8 %, женщины — соответственно 52,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % из 1532 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт и отделение Почты России.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из двадцати улиц.

Примечания 

Населённые пункты Могочинского района